ТКГ — многозначная аббревиатура:
 ТКГ - Театр Кирилла Ганина
 ТКГ — тормоз колодочный гидравлический
 ТКГ — Транскаспийский газопровод
 ТКГ — Транснациональная коммодитная группа
 ТКГ — траншеекопатель горный
 ТКГ — Тульская классическая гимназия
 ТКГ — Трёхсторонняя контактная группа (по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины)

См. также 
 ТКГО — тяжеловесное и крупногабаритное технологическое оборудование
  — аббревиатура латиницей